

Крилово — село, Красноуфімський міський округ, Свердловська область
 Крилово — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Крилово — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область